Vigaña puede referirse a:

Vigaña, parroquia del concejo asturiano de Belmonte de Miranda, en España; o
Vigaña, parroquia del concejo asturiano de Grado.